Peter Nilsson (ishockeyspelare) kan syfta på:
 Peter Nilsson (ishockeyspelare född 1953)
 Peter Nilsson (ishockeyspelare född 1962)